— японский ботаник, исследователь флоры Восточной Азии. Внёс большой вклад в изучение семейства .

Краткая биография 
Сиро Китамура родился в центральной Японии — в городе Оцу префектуры Сига.

Высшее образование получил в университете города Киото, который закончил в 1931 году. В этом же университете он учился в аспирантуре под руководством профессора Гэнъити Коидзуми.

Область научных интересов — семенные растения.

Участвовал в экспедициях:
 1932 — Тайвань
 1949 — Сикоку
 1953 — Гималаи, Гиндукуш, северный Афганистан
 1988 — Китай (Юньнань)

Жена Сиро Китамуры (с 1936 г.) — Мити Накамура (Michi Nakamura); у них было трое сыновей и две дочери.

Таксоны, названные в честь Китамуры 
В честь Сиро Китамуры названы:
 
  [syn. ]

Библиография 
 Siro Kitamura. Compositae Japonicae Pars 1. ― Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University; Series B; v. 13. — The Kyoto Imperial University, 1937.
 Siro Kitamura. Compositae Japonicae Pars 2-6. ― Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University; Series B. — The Kyoto Imperial University, 1940—1957
 Siro Kitamura, Syioco Okamoto. Coloured illustrations of trees and shrubs of Japan. ― Hoikusha 1-chome uehonmachi, Higashi-cu. — Osaka, 1960. ― 307 p.
 Siro Kitamura. Flora of Afghanistan. Results of the Kyoto University Scientific Expedition to the Karakoram and Hindukush, 1955 II. — Kyoto, 1960.
 Siro Kitamura, Riozo Yosii. Additional report: results of the Kyoto University scientific expendition to the Karakoram and Hindukush, 1955. — Kyoto, 1966.

Ссылки 
 Письма Сиро Китамуры 1931 и 1934 гг. российскому ботанику Владимиру Леонтьевичу Комарову на сайте Российской академии наук: Дело № 724.

Литература 
 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Японии
Родившиеся в Оцу
Выпускники Киотского университета